бен Ладен () — арабская фамилия.

Известные носители:
  — саудовский бизнесмен, крупнейший акционер «Saudi Binladin Group», сводный брат Усамы Бен Ладена.
 Мухаммед ибн Авад бен Ладен (1908—1967) — саудовский бизнесмен, отец Усамы Бен Ладена, основатель компании «Saudi Binladin Group».
  (1979—2009) — один из лидеров «Аль-Каиды», сын Усамы Бен Ладена.
 Салем бен Ладен (1946—1988) — саудовский инвестор и бизнесмен, брат Усамы Бен Ладена.
 Усама бен Ладен (1957—2011) — основатель и первый лидер «Аль-Каиды».
 Усама бен Ладен — слон, названный именем террориста.

См. также 
 Семья бен Ладен — богатая семья, тесно связанная с самыми влиятельными кругами саудовской королевской семьи.
 Saudi Binladin Group
 «У Усамы бен Ладена вонючие штаны» () — эпизод 509 мультсериала «Южный Парк».